

Musica 
 Snakes and Ladders – album di Gerry Rafferty del 1980
 Snakes and Ladders – album di Frank Tovey del 1986
 Snakes 'n' Ladders – album dei Nazareth del 1989
 Snakes & Ladders – album di Wiley del 2014

Altro 
 Snakes and Ladders – serie televisiva canadese del 2004
 Scale e serpenti ("Snakes and ladders") – gioco da tavolo